Heritage (Neuronium), een muziekalbum van Neuronium
Heritage (Opeth), een muziekalbum van Opeth
Heritage (gitaar), een Amerikaanse gitaarbouwer